Strödter ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Strödter (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Strödter (* 1948), deutscher Fußballtrainer
 Wolfgang Strödter (1948–2021), deutscher Hockeyspieler